Алекса́ндр Петро́вич Рудако́в:
 Рудаков, Александр Петрович (1886—1940) — русский и советский историк-византинист, писатель.
 Рудаков, Александр Петрович (1910—1966) — советский политический деятель, заведующий отделом и секретарь ЦК КПСС.
 Рудаков, Александр Петрович (1924—1954) — полный кавалер ордена Славы.